Верти́евка — название населённых пунктов.

Украина 
 Вертиевка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Вертиевка — село в Нежинском районе Черниговской области.